

Anno 
 766 o 766 a.C.

Codici 
 766 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Michigan State University Observatory, ad East Lansing, nella Contea di Ingham, del Michigan

Matematica 
 766 – numero